Molo kan syfta på:

 Molo (djur) – ett släkte av fjärilar
 Walter von Molo (1880–1958), tysk författare
 Molo, Kenya – vattendrag i Kenya